Die 1. deild karla 2018 war die 64. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 5. Mai und endete am 22. September 2018.  Neben Meister ÍA Akranes stieg auch der Zweitplatzierte HK Kópavogur auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2018 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2018 rsssf.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018